Акционерное общество «Транспортное предприятие столицы Праги» () — предприятие общественного транспорта города Праги, осуществляющее городские и пригородные перевозки автобусами и городские перевозки трамваями, метро и фуникулёрами.

История 

До конца XIX века общественные перевозки в Праге осуществлялись исключительно частными транспортными предприятиями. В 1890 году была сформирована пражская ратушная комиссия, целью которой было рассмотрение и оценка предложения старосты города Королевские Винограды об устройстве парового трамвая, который бы соединил Прагу и Королевские Винограды. Несмотря на то, что соглашения по указанному предложению достигнуто не было, пражская комиссия продолжила функционировать, получив название «Комиссия по электрическим дорогам», при этом в Виноградах, хоть и без участия Праги, строительство городской трамвайной линии было начато. Вскоре Прага всё же присоединилась к участию в этом проекте через своё предприятие «Пражские муниципальные газовые заводы».

В начале 1897 года пражская ратушная комиссия по электрическим дорогам была преобразована в «Административный совет электрических дорог», а 1 сентября того же года постановлением городского совета на базе административного совета была учреждена «Канцелярия городских электрических предприятий», которая два года спустя была зарегистрирована в торговом реестре как «Электрические предприятия королевской столицы Праги» (Elektrické podniky král. hlavního města Prahy).

27 июня 1897 года Прага приобрела сеть частных конок в пределах города, 15 ноября того же года к электрическим предприятиям Праги было присоединено Виноградское предприятие «Городская электрическая дорога Королевских Виноград», в 1900 году посредством покупки к ним была присоединена Гавлачкова электрическая дорога до Коширже, а в 1907 году — Кршижикова дорога до Высочан. Таким образом процесс объединения разных трамвайных предприятий на территории нынешнего города Праги в единое муниципальное предприятие был завершён. В 1991 году Транспортное предприятие Праги получило нынешнюю организационно-правовую форму — акционерное общество

За свою более чем столетнюю историю Транспортное предприятие Праги множество раз меняло названия и формы:
 с 1890 года — Ратушная комиссия по оценке предложения о создании парового трамвая (точное название неизвестно)
 90-е годы XIX века — «Комиссия по электрическим дорогам»
 с января 1897 года — «Административный совет электрических дорог» (непосредственно строительством и эксплуатацией трамвайных линий занималось городское предприятие «Пражские муниципальные газовые заводы»)
 с 1 сентября 1897 года — «Канцелярия городских электрических предприятий» (впервые с правовым статусом юридического лица)
 с 1899 года — «Электрические предприятия королевской столицы Праги»
 с 1918 года — «Электрические предприятия столицы Праги»
 с 1940 — «Elektrizitätsunternehmungen der Hauptstadt Prag» — «Электрические предприятия столицы Праги»
 с 15 июля 1942 года — Stadtwerke Prag — «Пражские городские предприятия» (Městské podniky pražské)
 с мая 1945 года — «Пражские городские предприятия»
 с 6 сентября 1946 года — «Транспортные предприятия столицы Праги»
 с 1 января 1949 года — Коммунальное предприятие «Транспортное предприятие столицы Праги»
 с 1 июля 1953 года — «Транспортное предприятие столицы Праги» (предприятие коммунального хозяйства)
 с 1 января 1971 года — «Транспортные предприятия столицы Праги» (производственное хозяйственное подразделение, VHJ)
 с 1 января 1977 года — Концерн «Транспортные предприятия столицы Праги»
 с 1 июля 1989 года — Государственное предприятие «Транспортные предприятия столицы Праги» (комбинат)
 с 1 апреля 1991 года — Акционерное общество «Транспортное предприятие столицы Праги» (Dopravní podnik hlavního města Prahy)

В 1974 году был открыт Пражский метрополитен. В наше время ходит фуникулёр по маршруту Ujezd — Něbozizek — Petřin (доставляет жителей Чехии и туристов на холм Петршин).

Оплата проезда 
Существуют билеты на разное количество времени по разной цене (действуют во всех видах транспорта) и социальные карты (пенсионные и обычные). Билеты и карты также действуют в пригородном автобусном перевозчике — компании VEOLIA Transport.

Подвижной состав 
В настоящее время автобусы и трамваи поступают как в низкопольном, так и в высокопольном исполнении. Существуют поезда метро двух типов (A и B) и фуникулёры одного типа.

См.также 
 Пражский автобус
 Пражский трамвай
 Пражский троллейбус
 Пражский метрополитен

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Транспортного предприятия Праги»

Предприятия городского транспорта Чехии
Автобусные компании
Транспортные компании Чехии
Операторы общественного транспорта
Транспорт Праги